По́лоцк () — город в Витебской области, на севере Белоруссии, административный центр Полоцкого района. Расположен по обоим берегам Западной Двины, при впадении в неё реки Полоты.

Население  человек (на 1 января 2018 года). Вместе с городом Новополоцком и ближайшими посёлками и сёлами образует Полоцкую агломерацию с населением около 270 тысяч человек.

Древнейший город Белоруссии. Впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом.

История 

Первое летописное упоминание о Полоцке относится к 862 году. В Никоновской летописи упомянут поход на Полоцк Аскольда и Дира под 865 годом.

Историческим ядром города являлось укреплённое поселение кривичей, возникшее на месте более древнего городища банцеровской культуры на берегу реки Полоты, недалеко от впадения её в Западную Двину. Археологические раскопки на полоцком городище, проведённые в 2007 году Д. В. Дуком, показали, что городище было заселено уже в 780 году. Городской характер укреплений городища датируется не ранее середины X века. Высота полоцкого городища составляет не менее 13,5 м, площадь ок. 2 га, у подножия городища была расположена развитая система неукреплённых поселений. Суммарная площадь Полоцкого городища вместе с селищами на протяжении ІХ — конца X века составляла 8 га. В ІХ—X веках Полоцкая земля развивалась самостоятельно и не испытала влияния хазар и «варяжской дани». В конце X века площадь Полоцка возрастает в десятки раз, а в ХІ веке площадь Полоцка составляет ок. 180 га. Ко второй четверти ХІ века Полоцк становится одним из крупных социально-экономических и культурных центров региона.

Имена первых полоцких князей не сохранились. Первый, кто упомянут в летописи, — это Рогволод. Повесть временных лет сообщает о нём в 960 году.

Первым известным полоцким князем, о котором упоминают летописные источники, является Рогволод (ум. ок. 978). В 988—1001 годах в Полоцке княжил Изяслав Владимирович, сын Рогнеды Рогволодовны и Владимира Святославича, родоначальник династии полоцких князей Изяславичей. К 992 году относится основание Полоцкой епархии (по некоторым источникам, 1104 год).

В 1003—1044 годах в Полоцке княжил Брячислав Изяславич. Он значительно расширил территорию Полоцкого княжества, присоединив города Усвят и Витебск, а также земли между Западной Двиной и Дисной, где основал город Брячиславль (Браслав).

В период правления Всеслава Брячиславича (с некоторыми перерывами с 1044 по 1101 год) был построен Софийский собор (между 1030—1060 годами), один из самых ранних храмов Древней Руси. Всеслав Брячиславич — единственный представитель полоцкой ветви Рюриковичей на киевском великокняжеском престоле (1068—1069). При Всеславе Брячиславиче Полоцкое княжество достигло своего наивысшего могущества. С именем внучки Всеслава Брячиславича Преподобной Евфросинии (1110—1173), игумении Полоцкой, связано основание Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. По её заказу в 1161 году мастер-ювелир Лазарь Богша создал напрестольный крест — шедевр древнего ювелирного искусства.

В 1132 году в Полоцке поднялось восстание, которое привело к смене власти и выходу княжества из состава Древнерусского государства.

В 1229 году между Смоленским, Витебским и Полоцким княжествами с одной стороны и Ригой и Готландом с другой стороны был заключён договор — Смоленская торговая правда.

В начале 1240-х годов на полоцком княжеском престоле часто оказывались литовцы, однако государство сохраняло самостоятельность. Правивший в Полоцке во второй половине XIV века Андрей Полоцкий (1342—1377, 1381—1387) является одним из самых замечательных политических деятелей в истории Полотчины. После утраты князем Андреем Полоцкого княжества его сменил Скиргайло Ольгердович (1387—1397) — последний самостоятельный полоцкий князь. С 1392 года земли бывшего Полоцкого удела в составе Великого княжества Литовского управлялись наместниками, а с 1504 года — воеводами. Полоцк упомянут как литовский город в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» (конец XIV века).

В 1444—1457 годах полоцким наместником являлся Андрей Сакович герба «Помян», сын боярина Станислава Сака. В 1498 году в городе было введено Магдебургское право. В 1498 году Великий князь Александр Ягеллончик выдал грамоту на основание монастыря бернардинцев в Полоцке. В 1504—1772 годах Полоцк был центром Полоцкого воеводства ВКЛ (с 1569 года — воеводства Речи Посполитой).

В 1518 году русское войско предприняло неудачную попытку взять Полоцк, но было разбито полоцким войском под командованием Альбрехта Гаштольда.

После осады и взятия города 15 февраля 1563 года в ходе Ливонской войны, войска Ивана IV Грозного разграбили Полоцк. После этого город никогда уже не возвратил себе бывшего богатства и славы. Некоторые русские летописи, а также Мацей Стрыйковский и его компиляторы сообщают, что еврейскому населению города под страхом смерти было приказано креститься в православие, а несогласившиеся были утоплены в Западной Двине; однако, так ли это было на самом деле — неизвестно. В 1564 году шестинедельная осада Полоцка литовскими войсками оказалась безуспешной.

В 1563—1579 годах Полоцк пребывал в составе Русского царства. В 1579 году Полоцк осадил и снова присоединил к Польше король Стефан Баторий.

В ходе Смоленской войны в 1633 году успешный набег на Полоцк совершил отряд русских войск из Невеля и Великих Лук во главе с Григорием Радецким. Многие поляки и литовцы были посечены, лишь части из них удалось отсидеться в Верхнем замке.

В ходе русско-польской войны 1654—1667 годов Полоцк вновь временно оказывается под властью Русского царства.

В итоге первого раздела Речи Посполитой правобережная часть Полоцка  года вошла в состав Российской империи.

Левобережная часть Полоцка вошла в состав Российской империи по второму разделу Речи Посполитой в 1792 году.

В 1772—1776 годах город входил в состав Псковской губернии.

С  года Полоцк — административный центр Полоцкой губернии, с  года — Полоцкого наместничества.

В 1788 году в честь города был назван военный корабль «Полоцк», вошедший в состав Черноморского флота.

Двадцатилетнее нахождение Полоцка в губернском качестве способствовало значительному экономическому росту и культурному развитию города. Были приняты принципы регулярной планировки городского центра, были возведены новые административные здания, выросла территория города, увеличилось население. Полоцк вернул себе статус центра местной и транзитной торговли.

С  года Полоцк стал уездным городом Белорусской губернии, а с 1802 года — Витебской.

В 1812 году под Полоцком произошли два сражения между русской и французской армиями (см. Первое сражение под Полоцком и Второе сражение под Полоцком).

С 1924 года Полоцк в составе Белорусской ССР.

Во время Великой Отечественной войны Полоцк был оккупирован. Оккупация длилась около трёх лет. Полоцк обороняла 22-я армия Западного фронта, которая на две недели задержала продвижение немецких войск на северном фланге центрального участка советско-германского фронта. И только 16 июля 1941 года город был захвачен противником. (См. Оборона Полоцка 1941)

С 20 сентября 1944 по 8 января 1954 года Полоцк являлся административным центром Полоцкой области в составе Белорусской ССР.

С 25 мая по 5 июня 2012 года в городе проходили праздничные мероприятия, посвящённые 1150-летию первого упоминания Полоцка в письменных источниках.

14 января 2013 года указом президента Республики Беларусь за номером 27 «Об объединении районов и городов областного подчинения Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» Полоцк был лишён статуса города областного подчинения.

Население 
В 1780 году в Полоцке было 360 деревянных домов, 437 мещан-христиан, 478 евреев, небольшое число дворян и чиновников. Уменьшению числа жителей и упадку города способствовали войны, многочисленные пожары, чума 1566 года, голод 1600 и 1741—1746 годов.

В 1811 году в Полоцке насчитывалось 1300 домов и 6320 жителей.

Население Полоцка в 1891 году —  жителей, из них иудеев —  (53,1 %), православных — 6989 (34,4 %), католиков — 1534 (7,6 %), старообрядцев — 406, лютеран — 299, единоверцев — 204, 2 мусульманина.

По переписи 1897 года в городе проживал 20 751 житель, из них 12 481 евреев, 3523 русских, 3122 белорусов, 913 поляков.

По данным переписи 1939 года, в Полоцке проживали 17 032 белоруса (57,6 %), 6464 еврея (21,9 %), 4890 русских (16,5 %), 614 украинцев (2,1 %), 211 поляков (0,7 %), 366 представителей других национальностей. По переписи 1959 года, в Полоцке проживало 31 961 белорус (71,09 %), 9146 русских (20,34 %), 2104 еврея (4,68 %), 973 украинца (2,16 %), 282 поляка (0,63 %), 491 представитель других национальностей.

В 2017 году в Полоцке родилось 853 и умерло 1036 человек. Коэффициент рождаемости — 10,1 на 1000 человек (средний показатель по району — 9,7, по Витебской области — 9,6, по Белоруссии — 10,8), коэффициент смертности — 12,2 на 1000 человек (средний показатель по району — 14,1, по Витебской области — 14,4, по Белоруссии — 12,6). По уровню рождаемости Полоцк опережает другие крупные города области — Витебск, Оршу, Новополоцк. По уровню рождаемости Полоцк делит с Бобруйском и Светлогорском 14-16-е места среди 23 городов страны с населением более 50 тысяч человек, по уровню смертности занимает 3-е место (выше только в Светлогорске и Речице), по уровню естественного прироста/убыли населения (-2,1) занимает 21-е место.

Экономика

Промышленность 
В Полоцке работает несколько промышленных предприятий, среди которых:
 ОАО «Полоцк Стекловолокно» (основано в 1958 году) — градообразующее предприятие, единственный производитель стеклоткани в Белоруссии.
 ОАО «Полоцкий молочный комбинат» (основано в 1944 году) — одно из крупнейших предприятий Витебской области по переработке молока.
 ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов» (основан в 1974 году).
 Производственное Унитарное Предприятие «Полоцкие напитки и концентраты» (основано в 1968 году) — производство пива, кваса и минеральной воды.
 Предприятие «Полоцклес» филиал ОАО «Мостовдрев» — лесоматериалы круглые, дровяная древесина, лесопиление, добыча живицы, изготовление корпусной мебели.
 ОАО «Технолит-Полоцк» (основано в 1923 году) — художественное литьё, изготовление изделий из серого чугуна, продукция металлообработки.
 Фабрика «Мона» филиал ОАО «Моготекс» — производство форменной и специальной одежды, швейных изделий для интерьера.
 РУПП «Наследие Ф. Скорины» (основано в 1918 году) — полиграфические и бытовые услуги.
 ГП «Полоцкий винодельческий завод» (основано в 1929 году)
 ОАО Полоцкий завод «Проммашремонт» — основан в 1947 г., ликвидирован в 2013 г.

Транспорт 
 Автомобильный транспорт
Полоцк — крупный транспортный узел Витебской области. Через Полоцк проходят республиканские дороги  (Полоцк — Браслав),  (Витебск — Полоцк — граница Латвии),  (Полоцк — Россоны),  (Полоцк — Глубокое — граница Литвы) и  (Лепель — Полоцк — граница России).

Имеет регулярное автобусное сообщение с Ригой, Таллином, Даугавпилсом, Санкт-Петербургом, Минском, Витебском, Гомелем, Могилёвом и другими городами Белоруссии.

Внутри города действует 16 автобусных маршрутов;. Полоцк с Новополоцком связывают маршруты № 5, 10, 10а.

 Железнодорожный транспорт
Станция Полоцк — железнодорожный узел с направлениями на Витебск, Даугавпилс, Молодечно и Невель. Пассажирскими поездами связан с Гомелем, Москвой, Минском, Молодечно, Поставами, Санкт-Петербургом, Калининградом, Ригой и некоторыми другими. Пригородное сообщение с близлежащими городами: Витебск, Бигосово, Крулевщизна, Молодечно и Алёща. Прямые дизель-поезда до российских городов Невель, Новосокольники и Великие Луки были отменены в 2009 году. До 1944 года существовала железнодорожная линия на Псков, проходившая через Россоны, которая была разрушена во время войны и после неё не восстанавливалась. В настоящее время существуют планы по восстановлению железнодорожного сообщения Полоцка с Россонами.

 Трубопроводы
 Нефтепровод Сургут — Полоцк
 Нефтепровод Полоцк — Вентспилс
 Нефтепровод Унеча — Полоцк
 Нефтепровод Полоцк — Биржай

 Речной транспорт
В настоящее время речных пассажирских перевозок нет.

Городская среда

Мосты 
Сегодня Полоцк насчитывает 8 мостов, в том числе один железнодорожный через Западную Двину, один железнодорожный через Полоту, два автомобильных через Западную Двину, один автомобильный через Бельчицу, два автомобильных и один пешеходный через Полоту. Первый транспортный мост в Полоцке через реку Западная Двина был построен Военным министерством Российской империи в 1915—1916 годах недалеко от существующего ныне моста по Юбилейной улице. В августе 1919 года он был сожжён. В 1924 году был построен мост в районе Интернациональной улицы, сегодня не существующей. Немного позже был построен ещё один мост в районе Юбилейной улицы. До 1932 года существовал мост в районе улицы Свердлова. С 1932 по 1941 год деревянный мост через Западную Двину находился в районе современной улицы Нижне-Покровской.

Современные мосты:
 Красный мост через Полоту (1975);
 Покровский мост через Западную Двину (по Юбилейной улице; название присвоено 29 октября 2020 года) — построен до Великой Отечественной войны, его особенностью является наличие ферм. Проходил реконструкцию в 1960-х, 1993 (с сооружением поблизости временного понтонного моста), 2019—2020 годах.
 «Новый» мост через Западную Двину (по улице Богдановича) — построен в 1990-х годах, являлся долгостроем, так как начало его строительства пришлось на распад СССР и экономический кризис. На мосту планировалось обустроить выделенную полосу для трамвайных путей, однако в этом месте, вероятно, был проложен трубопровод.

Велодвижение 
Полоцк — один из лидеров развития велодвижения в Беларуси. Именно здесь в 2016 году — раньше, чем в Минске — появилась велополоса на проезжей части.

На велосипеде совершаются 3,6 % всех утилитарных поездок с использованием транспорта.

Галерея

Образование 

В 1580 году по указу польского короля Стефана Батория в Полоцке был основан Полоцкий иезуитский коллегиум.

В XVII веке при Полоцком Богоявленском монастыре существовала православная Полоцкая братская школа, в которой с 1656 года преподавал известный педагог, публицист, поэт, драматург и церковный деятель Симеон Полоцкий.

12 января 1812 года указом императора Александра I Полоцкий иезуитский коллегиум был преобразован в Полоцкую иезуитскую академию с правами университета. Полоцкая иезуитская академия просуществовала 8 лет до 1820 года и стала первым высшим учебным заведением на территории современной Белоруссии.

На базе Полоцкой иезуитской академии с 1822 года функционировало Полоцкое высшее пиарское училище. 21 января 1830 года Полоцкое высшее пиарское училище было ликвидировано.

25 июня 1835 года в здании бывшей Полоцкой иезуитской академии был открыт Полоцкий кадетский корпус. В 1865 году во время милютинской реформы Полоцкий кадетский корпус был переименован в Полоцкую военную гимназию. В 1882 году он был переименован обратно в Полоцкий кадетский корпус. В начале Первой мировой войны сентябре 1914 года Полоцкий кадетский корпус был эвакуирован из Полоцка.

1 сентября 1844 года было открыто Спасо-Евфросиниевское женское духовное училище. В 1907 году указом Святейшего Синода Спасо-Евфросиниевское училище было преобразовано из трёхклассного в шестиклассное и получило статус епархиального. Спасо-Евфросиниевское епархиальное училище прекратило существование в 1917 году.

14 июля 1968 года был создан Новополоцкий филиал Белорусского политехнического института. С 1 января 1974 года на базе Новополоцкого филиала Белорусского политехнического института был открыт Новополоцкий политехнический институт. 14 сентября 1993 года Новополоцкий политехнический институт был переименован в Полоцкий государственный университет.

В Полоцке действуют 15 средних школ, 2 гимназии, кадетское училище, 2 спортивные школы, в том числе олимпийского резерва, школа искусств и художественная, Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж, Полоцкий торгово-технологический колледж Белкоопсоюза, Полоцкий государственный лесной колледж, Полоцкий колледж УО «ВГУ им. П. М. Машерова», Полоцкий государственный профессионально-технический колледж, Полоцкий государственный профессиональный лицей строителей, Полоцкий государственный профессиональный лицей химиков, Полоцкий медицинский колледж.

Культура 
 Библиотеки
Сведения о первой библиотеке города относится к периоду просветительской деятельности Евфросиньи Полоцкой. В XII веке в Софийском соборе была собрана первая полоцкая библиотека. В более поздний период существовала крупнейшая библиотека Иезуитского коллегиума (более 50 тыс. томов), а затем Кадетского корпуса. Есть сведения о библиотеке Богоявленского монастыря.

В 1912 году была создана общественная полоцкая библиотека. Перед революцией 1917 года в Полоцке существовала также библиотека Просветительского общества. За время немецкой оккупации Полоцка с 25 января по 21 ноября 1918 года многие книги исчезли из книгохранилищ. В январе 1919 года в Полоцке были национализированы все библиотечные книги и создана центральная городская библиотека. В 1926 году библиотеке присвоили имя Революции 1905 года. В 1926—1929 годах библиотекой руководил Иссидор Маркович Фрумин, впоследствии профессор Московского Института культуры. В 1940 году в Полоцке было 9 библиотек. Во время Великой Отечественной войны библиотеки вместе с их фондами были уничтожены немецко-фашистскими захватчиками. В 1945 году была открыта Полоцкая областная библиотека. К 1954 году фонд её составил 100 тыс. экземпляров. В связи с ликвидацией Полоцкой области библиотека была реорганизована в центральную городскую библиотеку в том же году.

8 декабря 1978 года библиотеки Полоцка были объединены в Централизованную библиотечную систему (ЦБС). Она состояла из центральной городской библиотеки, 3 детских библиотек и 6 библиотек-филиалов.

Полоцкая районная сеть публичных библиотек (РЦБС) основана в январе 1979 года и состоит из районной библиотеки, детской районной библиотеки, двух горпоселковых библиотек и 34 библиотек-филиалов. 9 библиотек находятся в агрогородках.
 Полоцкий филиал Научной библиотеки УО «Полоцкий государственный университет» (2006)
 Музей-библиотека Симеона Полоцкого (1994)
 Полоцкая центральная районная библиотека
 Детская районная библиотека-филиал № 1 Полоцкой РЦБС
 Центральная библиотека имени Ф. Скорины (1945)
 Детская библиотека имени Л. Толстого, филиал № 1 ЦБС (1948)
 Библиотека имени А. Герцена, филиал № 2 ЦБС (1947)
 Библиотека имени Я. Купалы, филиал № 3 ЦБС (1950)
 Библиотека-филиал № 4 ЦБС (1967)
 Библиотека-филиал № 5 ЦБС (1974)
 Детская библиотека имени Я. Журбы, филиал № 6 ЦБС (1952)
 Детская библиотека, филиал № 7 ЦБС (1967)
 Библиотека-филиал № 8 ЦБС (2006)
 Специализированная библиотека для инвалидов по зрению филиал № 9 ЦБС (2009)
 Техническая библиотека ОАО «Полоцк-Стекловолокно»

 Музеи
В Полоцке насчитывается одиннадцать музеев. Музеи Полоцка входят в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Экспозиции некоторых полоцких музеев размещены в памятниках архитектуры: Софийском соборе (сер. XI — сер. XVIII вв.), корпусе бывшего иезуитского коллегиума (XVIII в.), Лютеранской кирхе (нач. XX в.), Братской школе (к. XVIII в.), жилых домах по ул. Войкова, 1 и ул. Нижне-Покровской, 46 (XIX — нач. XX вв.), домике Петра I (1692), водонапорной башне (1956). Музейный фонд Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника составляет около 80 000 единиц хранения.

 Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник
 Детский музей
 Историко-культурный комплекс «Поле ратной славы» (расположен в агрогородке Гомель)
 Краеведческий музей
 Музей белорусского книгопечатания
 Музей боевой славы
 Музей истории архитектуры Софийского собора
 Музей традиционного ручного ткачества Поозерья
 Музей-библиотека Симеона Полоцкого
 Музей-квартира Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко
 Природно-экологический музей
 Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской»
 Художественная галерея

 Театры
 Народный театр исторического костюма «Полацкі звяз»
 Образцовый юношеский театр-студия «Гармония»
 Заслуженный любительский коллектив Белоруссии театр «Пилигрим»

 Полоцк — культурная столица Белоруссии-2010
В 2010 году в рамках акции «Культурная столица Беларуси», инициированной Министерством культуры Белоруссии с целью активизации региональных общественных инициатив по поддержке белорусской культуры и привлечения туристов, было приняло решение почётное право первому носить титул «Культурной столицы Беларуси 2010 года» предоставить древнему Полоцку как духовному центру Белоруссии.

Физкультура и спорт 

В Полоцке развит любительский и профессиональный спорт. В городе функционируют следующие учреждения:
 Специализированное учебно-спортивное учреждение физической культуры и спорта «Полоцкая государственная детско-юношеская спортивная школа».
 Учебно-спортивное учреждение «Полоцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва».
 Спортивный комплекс «Химик».
 Спортивный комплекс единоборств «Олимпиец».
 Культурно-спортивный комплекс ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Органы власти 
Представительным органом власти является Полоцкий районный Совет депутатов. Он избирается жителями по одномандатным округам. Срок полномочий 4 года. Совет депутатов 28 созыва был избран 18 февраля 2018 года. Председателем совета является Грибович Иосиф Францевич.
Исполнительным и распорядительным органом власти является Полоцкий районный исполнительный комитет. 12 апреля 2013 года Президент РБ дал согласие на назначение Шевчука Николая Николаевича председателем Полоцкого райисполкома.

Символика города 
7 августа 1968 года решением исполкома Полоцкого городского Совета народных депутатов был утверждён герб Полоцка. Авторы — Г. И. Певзнер, В. П. Стрельцов, В. Н. Любовицкий, А. К. Филиппов.

В описании герба говорится:
«Герб изображён на щите традиционной формы с соотношением сторон 4:5.
Поле герба по диагонали пересекает широкая голубая полоса реки Западная Двина, с которой сливается река Полота, обозначенная более узкой полоской.
Все поле герба широкой полосой делится на 2 части, как бы символизирующие прошлое и будущее города.
В верхней части на красном поле изображение части зубчатого колеса стального цвета, реторты, до половины заполненной нефтью, и золотого силуэта промышленного предприятия — символов промышленности города.
В нижней части на зелёном поле изображение воина-всадника в шлеме с мечом в ножнах, щитом и флажком на копьё. Поза воина спокойная, мирная, но он в полной боевой готовности.
На фоне всадника у нижнего края щита дата основания города — „862“, окружённая орнаментом».

Исторический герб Полоцка утверждён 13 мая 1994 года Решением № 14/6 Полоцкого городского Совета народных депутатов и внесён в Гербовый матрикул Республики Беларусь 15 июля 1994 года под № 4. В описании герба сказано: «В синем поле „барочного“, или „германского“, щита трёхмачтовый корабль с серебряными парусами плывёт по серебряным волнам».

В сентябре 2002 года в Полоцке проводились «Дожинки».

Средства массовой коммуникации

Телевидение 
 Телеканал «Скиф-Полоцк»
 Телеканал «Саммит+ТВ»

Радиостанции 
Местные передатчики
 102.1 Европа Плюс Полоцк
 104.7 Ретро FM Полоцк
 интернет-радиостанция «Полоцкая волна»

Так же принимаются из п. г. т. Ушачи
 66.74 Канал Культура
 68.30 Радио Витебск
 70.94 Радио Столица
 72.65 Белорусское Радио (на этой частоте — с местными включениями Витебской ОГТРК)
 88.20 Авторадио
 90.10 Юмор ФМ
 90.80 Новое радио
 91.40 Европа плюс
 92.00 Радио Столица
 100.0 Альфа радио
 101.7 Канал Культура
 102.7 Радиус-FM
 106.7 Белорусское Радио
 107.8 Радио Витебск

И Новополоцка
 98.1 Радио Витебск + ОАО «Нафтан» (моно)
 107.0 Радио Вектор ФМ + Центр ФМ

Печать 
 Газета «Полоцкий вестник»
 В 1917 году издавалась газета эсеровского направления «Революционный голос»
 В 1924—1926 гг. издавалась газета Полоцкого окружкома КП(б)Б «Полоцкий пахарь», с 1926 года под названием «Красная Полоччина».
Также в советское время выходила городская газета «Знамя коммунизма».

Достопримечательности

Архитектура 

 Софийский собор (построен между 1044—1066 годами, разрушен в 1710 году, восстановлен в стиле виленского барокко в 1738—1750 годы) — один из самых ранних храмов Древней Руси наряду с Киевским и Новгородским Софийскими соборами и самая древняя каменная постройка на территории современной Белоруссии.
 Комплекс зданий Спасо-Ефросиниевского монастыря (основан в 1128 году), в том числе Спасо-Преображенский храм (1161; зодчий Иоанн), Евфросиниевская трапезная церковь (1847) и Крестовоздвиженский собор (1893—1897; архитектор В. Ф. Коршиков).
 Комплекс зданий бывшего Богоявленского монастыря, в том числе Богоявленский собор (XVIII в.) и строение братской школы (1780—1788).
 Комплекс зданий бывшего иезуитского коллегиума (XVIII век).
 Комплекс зданий бывшего монастыря бернардинцев, в том числе римско-католическая церковь Девы Марии (1758) — руины, жилой корпус (1758).
 Жилой корпус бывшего монастыря францисканцев (вторая половина XVIII века).
 Свято-Покровская церковь (заложена в 1905 году, восстановлена в 2004 году).
 Жилой дом, известный как домик Петра I (1692) (Нижне-Покровская улица, 33). Памятник архитектуры с элементами стиля барокко. Сейчас здесь расположена Стационарная выставка «Прогулка по Нижне-Покровской».
 Застройка пл. Свободы (конец XVIII века).
 Здание бывшего Православного духовного училища (проспект Ф. Скорины, 10). Построено во 2-й половине XIX века. Сейчас здесь расположен Полоцкий горисполком.
 Здание бывшего Спасо-Евфросиньевского женского епархиального училища (ул. Ефросинии Полоцкой, 45). Построено в начале XX века. Сейчас — Полоцкий государственный лесной колледж.
 Здание бывшей лютеранской кирхи (начало XX века). Сейчас здесь расположен Краеведческий музей.
 Римско-католическая церковь св. Андрея Боболи (1996).
 Греко-католическая церковь св. Параскевы Полоцкой (1996, ул. Новосёлов, 70).

Утраченное наследие 
 Церковь Святых Бориса и Глеба Бельчицкого Борисоглебского монастыря (XII в.).
 Церковь Святой Параскевы Пятницы Бельчицкого Борисоглебского монастыря (XII в.).
 Свято-Николаевский собор, до 1830 года Римско-католическая церковь св. Стефана иезуитского коллегиума (1738, разобран в 1964 году).
 Римско-католическая церковь св. Антония монастыря францисканцев, после 1838 года Ново-Покровская церковь (1763—775, разобран в 1860 году).
 Крест Ефросиньи Полоцкой, изготовленный в 1161 году архитектором Лазарем Богшей по заказу преподобной Ефросиньи Полоцкой. Утерян в годы Великой Отечественной войны.

Предположения о полоцких курганах 
Полоцкий историк Д. В. Дук, основываясь на исследованиях документов, косвенных археологических находок и логике городского строительства, в монографии «Полоцк и полочане» приводит ряд весомых аргументов в пользу нахождения в прошлом на территории современного Полоцка курганных захоронений, которые были уничтожены в процессе разрастания города и строительства аэродрома в период Первой мировой войны. Курганный комплекс, располагавшийся в районе от северной излучины Полоты до современного района Аэродром, автор называет «северным», а могильник, соответствующий положению современных Покровской и Коммунистической улиц — «восточным».

По мнению историка Г. В. Штыхова в «северном курганном могильнике» находилась основная часть полоцких курганов.

Укрепления 
По словам современника Стефана Батория Гейденштейна, в XVI веке Полоцк состоял из двух замков, верхнего и нижнего, и города Заполотья и был окружён со всех сторон глубоким рвом, высокими валами и деревянной стеной. По сообщению В. Б. Шереметева, в 1655 году верхний замок был укреплён «тыном стоячим» с 9 башнями, нижний — «рублеными тарасами» с 7 башнями, посад — «надолбами». Город, окружённый двойным палисадом и глубоким рвом, был хорошо приспособлен к обороне. В последний раз полоцкие укрепления использовались в Отечественной войне 1812 года. Никаких следов замков не сохранилось.

Памятники и мемориальные комплексы 
 Борисов камень — памятник эпиграфики XII в.
 Памятник-часовня героям Отечественной войны 1812 года (1850, восстановлен 21 мая 2010; автор проекта — Антонио Адамини, архитектор Фиксен).
 Красный мост — место ожесточённого сражения русских войск с французскими 7 октября 1812 года (1975, установлена мемориальная доска).
 Памятный комплекс «Курган Бессмертия», насыпан жителями города на левом берегу Западной Двины в память о 150 000 жителей Полоцка и Полоцкого района, убитых оккупантами во время Великой Отечественной войны, а также воинах Красной Армии, погибших в боях против немецких оккупантов на территории Полоцкого района (1966).
 Бюст Героя Советского Союза Александра Константиновича Горовца (1973; скульптор С. Адашкевич).
 Памятник Франциску Скорине (1974; скульпторы А. Глебов, И. Глебов и А. Заспицкий, архитектор В. Марокин).
 Бюст военачальника Владимира Мартиновича Азина (1979; скульптор С. Вакар, архитектор Ю. Казаков).
 Памятник «Освободителям Полоцка» (1981; скульптор Г. Муромцев, архитектор В. Аладов).
 Памятник 23-м воинам-гвардейцам (1989).
 Памятник Евфросинии Полоцкой (2000; скульптор И. Голубев).
 Памятник кривичам (2001; скульптор А. Шатерник).
 Памятник букве «Ў» (2003; скульптор А. Финский).
 Памятник-часовня в память воинов-полочан, погибших в Афганской войне (2004).
 Памятник Симеону Полоцкому (2004; скульптор А. Финский).
 Памятник Всеславу Чародею (2007; скульпторы , С. Игнатьев, Л. Минкевич, архитектор — Д. Соколов; первая конная статуя князя в Белоруссии).
 Памятник Андрею Полоцкому (2009; скульптор И. Голубев).
 Бюст героя обороны Порт-Артура, генерала Романа Кондратенко (2008; скульптор Л. Оганов).
 Бюст Юрия Тарича (2010; скульптор Л. Минкевич).
 Памятник зодчему Иоанну (2012; скульптор А. Шаппо).
 Памятник полоцкому студенту (2010).
 Памятная доска профессору Габриэлю Груберу на здании коллегиума (2014).
 Памятный знак «Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці» (2017)

Всего на конец 2014 года в городе насчитывалось 24 памятных доски.

Полоцк — географический центр Европы 
Весной 2008 года специалисты РУП «Белаэрокосмогеодезия» установили, что географический центр Европы находится в Полоцке. Позднее эти расчёты были подтверждены в российском ЦНИИ геодезии, аэросъёмки и картографии. 31 мая 2008 года в Полоцке был установлен памятный знак «Географический центр Европы». Теперь каждый, кто побывает в Полоцке, сможет получить памятный сертификат о том, что он побывал в самом «сердце» Европы.

События и мероприятия

Праздники 
 5 июня — День памяти Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Фестивали 
 «Звоны Софии» — международный фестиваль органной музыки
 Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки
 Рубон — фестиваль средневековой культуры
 Европа Плюс Полоцк — фестиваль-конкурс молодых исполнителей эстрадной песни

Полоцк в художественной литературе и музыке 

Город упоминается в книге шведского писателя Франца Гуннара Бенгтссона, «Рыжий Орм» в связи с путешествием отряда шведских викингов к порогам Днепра.

Городу посвящена песня Ю. Визбора «Полоцк».

Упоминается в книге А Прозорова «Ведун. Креститель.»

Галерея

Города-побратимы 

  Алаверди, Армения
  Бэлць, Молдавия
  Великие Луки, Псковская область, Россия
  Великий Новгород, Россия
  Вентспилс, Латвия
  Гданьск, Польша
  Готланд, Швеция
  Ионава, Литва
  Каменец-Подольский, Украина
  Канск, Россия.
  Мингечевир, Азербайджан
  Обухов, Украина
  Суоярвский район, Карелия, Россия
  Тосно, Ленинградская область, Россия
  Тракай, Литва
  Фридрихсхафен, Германия
  Электросталь, Россия
  Ярослав, Польша

См. также 
 Географический центр Европы

Примечания

Литература 
 Александров Д. Н., Володихин Д. М. . — : Аванта+, 1994. — 133 с.
 Алексеев Л. В. Полоцкая земля. — Полоцк: А. И. Судник, 2007. — 50 с. ISBN 978-985-6650-42-3
 Данько Л. Ф. Храм Покрова Пресвятыя Богородицы во граде Полоцке: К торжеству возрождения : Исторический очерк. — Полоцк : А. И. Судник, 2004. — 32 с.: ил. — (Наследие Полоцкой земли; вып. 1). ISBN 985-6650-05-4
 Джаксон Т. Н. Глава 8 // Austr í Görðum: древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках . — : Языки русской культуры, 2001.
 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі : Віцебская вобласць. — : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 1985. — С. 333—360. — 496 с. — 8000 экз.
 Иезуиты в Полоцке: 1580—1820 гг. — Часть 1. / Сост. Л. Данько. — Полоцк: А. И. Судник, 2005. — 40 с. ISBN 985-6650-10-0
 Иезуиты в Полоцке: 1580—1820 гг. — Часть 2. / Сост. Л. Данько. — Полоцк: А. И. Судник, 2005. — 48 с. ISBN 985-6650-13-5
 Путеводитель по городу Полоцку 1910 года. — Полоцк: А. И. Судник, 2006. — 48 с. ISBN 985-6650-26-7
 Сумароков Г. В., Серёгина Н. С. Полоцкая княжна Мария Васильковна — автор «Слова о полку Игореве» : исследования тайнописи. — Полоцк: А. И. Судник, 2008. — 53 с. ISBN 978-985-6650-53-9
 Самонова М. Н. Полоцк в русско-скандинавских связях IX—XIII вв. (по материалам древнескандинавских источников)  // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2015. — № 4 (91). — С. 69-75.

Ссылки 

 
 Полоцкий районный исполнительный комитет — официальный сайт 
 Фотоснимки Полоцка на Radzima.org 
 Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник 
 Полоцк на Глобус TUT.by 
 
  // Телеканал Беларусь 24. 21 ноября 2017.

 
Города, основанные в IX веке
Населённые пункты Полоцкого района
Города на Западной Двине
Города Древней Руси
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Географические центры
Районные центры Витебской области
Города Витебской области
Культурные столицы Белоруссии